Чёрный Лес — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черный Лес — деревня в Логойском районе Минской области.
 Черный Лес — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Чёрный Лес — одно из прежних названий села Чернолесское в Новоселицком районе Ставропольского края.

Украина 
 Чёрный Лес — село в Луцком районе Волынской области.
 Чёрный Лес — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Чёрный Лес — село в Зборовском районе Тернопольской области.

См. также 
 Чёрный лес (значения)
 Шварцвальд (значения)